Anselmo Bucci (1887-1955 ), peintre, graveur et écrivain italien ;
 Clemar Bucci (1920-2011), pilote automobile argentin ;
 Flavio Bucci (1947-2020), acteur italien ;
 Ivano Bucci (né en 1986), athlète saint-marinais, spécialiste du 400 mètres ;
 Luca Bucci (né en 1969), joueur de football italien ;
 Marco Bucci (né en 1959), maire de Gênes.

Notes et références